Па́влово (неофициально Па́влово-на-Оке́) — город (с 1919) в Нижегородской области России. Административный центр Павловского района и муниципального образования Город Павлово, имеющего статус городского поселения.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен на правом берегу реки Оки на Перемиловских горах, в 79 км от Нижнего Новгорода. Конечная станция однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Окская — Металлист. Автомобильная дорога Нижний Новгород — Ряжск.

Границами города служат на севере, северо-востоке и востоке — пойма реки Каски, правого притока Оки, на юге и юго-востоке — автомагистраль регионального значения Нижний Новгород — Касимов, на юго-западе — земли Таремского сельского поселения, на западе — река Ока.

 Рельеф города

Город расположен в северо-западной части Приволжской возвышенности. Её часть, расположенная между реками Окой, Серёжей, Кудьмой и Богородской мёртвой долиной называется Стародубьем. В пределах Стародубья расположена холмистая гряда Перемиловских гор. Именно на её территории находится город.

Рельеф городской территории Павлова холмистый, с развитой овражно-балочной сетью. Город стоит на семи холмах, называемых «горами»: Троицкой, Семёновой, Спасской, Убогой горах, Каменке, Воскресенской и Дальней кручах. Центральная часть города (так называемый «Низ») расположена в понижении между холмами.

Овраги имеют разветвлённую сеть отвершков. По тальвегам протекают небольшие ручьи. Крупнейшие овраги — Троицкогорский и Стрижов. Последний имеет печальное историческое прошлое: в нём в послереволюционные годы проводились расстрелы людей, не принявших советскую власть или попавших под подозрение.

 Озеленение
На территории Павлова расположено большое количество парков и рощ. Старейший павловский парк «Дальняя Круча», основанный в 90-х годах XIX века активистами Павловского общества трезвости и расположенный на возвышенном берегу Оки в юго-западной части города. Кроме него, имеются Ждановский парк (принадлежит ОАО «Павловский автобус»), Зелёный парк (ранее принадлежал ОАО «Гидроагрегат», передан муниципалитету), расположенный на пересечении  улиц Фаворского и Шутова сквер им. А. Е. Фаворского, находящаяся на пересечении улиц Аллея Ильича и Короленко рябиновая роща, а также берёзовая роща.

Среди городских улиц наиболее озеленённые: Фаворского, Коммунистическая и Аллея Ильича.

 Климат

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и тёплым летом. Нередки экстремальные изменения температур (зимой до −30, летом до +30). Господствует западный перенос воздушных масс — циклональные осадки приходят на город главным образом с западной стороны.
Существуют микроклиматические различия в разных частях города: зимой температуры воздуха в центральной (нижней) части Павлова опускаются ниже, чем на возвышенных окраинах.

История 

История возникновения Павлово уходит вглубь веков и связана с историей развития Российского государства. Самое раннее упоминание о Павлове относится к началу второй половины XVI столетия. Первое письменное упоминание о Павлове в грамоте Ивана Грозного датируется 5 апреля 1566 года. Это письменное упоминание условно считается годом основания Павлова. Существует много легенд о происхождении названия города. Одна из них говорит, что он получил своё название по имени некоего переселенца — перевозчика Павла. Согласно другой, город был назван по имени первого посадского в остроге, так как во всех важных документах упоминался как Павлов Острог.

В Павлове, кроме стрельцов, под защитой острога селились ремесленники — кузнецы, жестянщики, медники, бочары, горшечники и другие. Они и явились зачинателями металлообрабатывающего промысла, принёсшего всероссийскую славу. Дальнейшему развитию павловских металлических промыслов способствовали близость производства металла в Выксе и муромских лесах (60-80 километров от Павлова), а также обилие хвойных и лиственных лесов, дававших сырьё для производства древесного угля, необходимого в кузнечном деле.

В XVII веке в Павлове преобладали оружейные мастера и замочники. В первой половине XVII века усилилось разделение труда и появилось много новых видов изделий: столовые ножи и вилки, складные ножи, ножницы, бритвы, художественно оформленные металлические изделия. Павловчане исстари славились своими замками. Традиционной продукцией ворсменских металлистов были ножи и столовые вилки, с черенками из перламутра, кости, чёрного дерева, складные и перочинные ножи, кинжалы, художественно оформленные многопредметные ножи, бритвы. Во время Крымской войны здесь было начато производство медико-хирургического инструмента.

С 1918 года Павлово — уездный город Павловского уезда Нижегородской губернии, с 1929 года — районный центр Нижегородского (Горьковского) края (с 1936 года — Нижегородской области).

Население 

.

Достопримечательности 
В городе находится усадьба Гомулина, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения, соответствующее решение было принято в 1983 году.

Дом Е. Е. Алипова (ул. Нижегородская, 3). Построен в начале XIX века. Сама улица неоднократно упоминается в «Павловских очерках» В. Г. Короленко.

Известностью пользуется культура комнатного лимона, выведенного в Павлове.

Образование 
 Павловский филиал НГТУ.
 Павловский филиал ННГУ.
 Автомеханический техникум имени И. И. Лепсе.
 Техникум художественных промыслов.

Культура и досуг 
 Краеведческий музей.
 Районный дворец культуры.
 Дом культуры ОАО «Павловский автобус».
 Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово.
 Станция юных туристов г. Павлово.
 Детско-юношеская спортивная школа г. Павлово.
 Выставочный зал.
 Кинотеатр «Спартак».
 Развлекательный центр «Сити».
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда».
 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо".
 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Метеор".
 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Гармония".

Экономика 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2011 год 14,10 млрд рублей.

Павлово — важный центр машиностроения и металлообработки. В городе расположены:
 ОАО «Гидроагрегат», выпускающий изделия для авиакосмической промышленности России,
 ПМЗ «Восход», который изготавливает и проектирует электрогидравлические приводы и агрегаты для систем автоматического управления летательными аппаратами,
 ОАО «Павловский автобус», выпускающий автобусы малого и среднего класса, кузовную арматуру,
 ЗАО «Инструм-Рэнд», производящий пневматический резьбозавинчивающий инструмент, средства измерения крутящего момента, пневмодвигатели,
 Завод «Алмест», выпускающий различные виды оборудования и металлоконструкций,
 ООО НПО «Мехинструмент», производство садового инвентаря,
 ООО "НПС-Автоматика", производство оборудования для дорог и парковок. Разработка, испытания и производство инженерных систем контроля доступа.

Транспорт 
Внутригородской общественный транспорт представлен двенадцатью автобусными маршрутами, которые обслуживают несколько частных организаций и муниципальное автопредприятие. Большинство маршрутов работают с 5:30 до 21:00. Также город связан автобусными маршрутами с населёнными пунктами Павловского района. Пригородные маршруты осуществляются в основном от автостанции на улице Фаворского, за исключением автобусов до Ворсмы (отправление с Сенной площади) и автобусов до Тумботина, Старого Щербинина, НПС «Степаньково» и Гороховца (отправление от остановки на левом берегу реки Оки). Имеются автобусные маршруты до Навашина, Нижнего Новгорода и Москвы. В городе существует много фирм, оказывающих услуги такси.

Дорожная обстановка на улицах обычно свободная, небольшие заторы могут быть лишь в часы пик в центральной части города.

В Павлове расположена железнодорожная станция Металлист, являющаяся конечной на тупиковой неэлектрифицированной ветке Окская — Металлист. По ветке осуществляется пассажирское и грузовое движение. Пассажирское железнодорожное сообщение представлено двумя парами пригородных поездов в сутки (на 2016 год) по маршруту Нижний Новгород—Московский — Металлист.

Транспортное сообщение между берегами Оки от половодья до ледостава осуществляется по понтонному мосту, в остальное время автотранспорт переправляется паромом. Летом пешеходы переправляются также по понтонному мосту, поздней осенью (пока на Оке не встал прочный лёд) и в весенний паводок на судне ОМ-370, зимой обычно устанавливается ледовая переправа.

Имеются якорная стоянка и пристань Павлово.

Спорт 
В Павлово действует спортивно-патриотический клуб самбо «Олимпия». Основал клуб Александр Владимирович Дроздов в 1975 году. За время работы клуб подготовил победителей областных, российских, союзных (СССР) и международных соревнований, в которых воспитанники выполнили нормативы мастеров или кандидатов в мастера спорта.В 2014 году город Павлово отмечал 100-летие павловского футбола.
Павлово являлось центром возникновения каратэ-до в СССР.

Павлово стало родиной каратэ-до в СССР.

Кустарные промыслы в фотографиях конца XIX века 

Взяты из издания: Нижегородская губерния по исследованиям губернского земства. Выпуск II: М. А. Плотников. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. — СПб., 1896.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Городской портал Павлово на Оке
 Сайт Администрации и Земского собрания Павловского муниципального района
 Сайт города Павлово на Оке
 Описание герба Павлова
 Любительская аэрофотосъёмка Павлова и окрестностей

Города Нижегородской области
Населённые пункты Павловского района Нижегородской области
Города на Оке
Павлово (город в Нижегородской области)
Районные центры Нижегородской области